Pojem Libanonská válka může označovat několik různých konfliktů:

 Libanonská občanská válka (1975-1990)
 Operace Lítání – akce IOS z roku 1978, při které byly vytlačeny jednotky OOP ze země
 První libanonská válka – konflikt mezi Izraelem a Libanonem z roku 1982
 Druhá libanonská válka – konflikt mezi Izraelem a Libanonem z roku 2006

Dějiny Libanonu